Та́уэр — слово, произошедшее от  — .

Значения 
 Тауэр — крепость в Лондоне, всемирно известная достопримечательность, памятник архитектуры.

Топонимы 
 Тауэр — коммуна в Германии в земле Бранденбург.
 Тауэр — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Боксберг района Гёрлиц, земля Саксония
 Тауэр — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
 Тауэр — избирательный округ Лондонского Сити.
 Тауэр — остров в архипелаге Палмера, у берегов Антарктиды.

См. также 
 Тауэр (фамилия)